Ehlermann ist der Familienname folgender Personen:

 Claus-Dieter Ehlermann (* 1931), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Dietrich Heinrich Ehlermann (vor 1800–1847), deutscher Rittergutsbesitzer, Montanunternehmer, Oberkommerzienrat und Stärkefabrikant
 Erich Ehlermann (1857–1937), deutscher Verleger
 Gustav Ehlermann (1885–1936), deutscher Jurist und Politiker
 Louis Ehlermann  (1817–1880), deutscher Verleger in Hannover und Dresden, begründete den Verlag L. Ehlermann

Siehe auch:
 Ehlermann & Kuhlmann, 1845 in Linden gegründete Getreidehandlung, Nudel-, Maccaroni und Stärkefabrik
 Verlag L. Ehlermann, 1823–1960 in Hannover, Dresden und Düsseldorf

Ellermann